Tissieres oder Tissières ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Tissières (* 1991), Schweizer Skibergsteiger
 Alfred Tissières (Fotograf) (1854–1921), Schweizer Fotograf
 Alfred Tissières (1917–2003), Schweizer Biochemiker, Mediziner, Molekularbiologe und Genetiker
 Floriane Tissières (* 1951), Schweizer Künstlerin	
 Jules Tissières (1881–1918), Schweizer Politiker
 Robin Tissières (* 2002), Schweizer Skieakrobat
 Rodolphe Tissières (1911–1996), Schweizer Politiker
 Virginie Tissières, Molekularmedizinerin